Fontaine Saint-Servais peut faire référence à :
 une fontaine de Saint-Servant (Morbihan) ;
 une fontaine de La Trinité-Surzur (Morbihan).